Sicone I di Benevento  – duca di Benevento
 Sicone II di Salerno  – principe di Salerno